Центральная мечеть находится в в Первомайском районе Ижевска на улице Карла Маркса.

История 
В августе 2001 года мусульманская община Удмуртии согласовала с властями выделения места в центре Ижевска под строительство новой мечети. В 2002 году был проведён конкурс на выполнение проектных работ. Строительство мечети на улице Карла Маркса началось 11 августа 2003 года. С июля 2004 года до октября 2005 года строительные работы останавливали из-за конфликтов внутри общины. В октябре—ноябре 2005 года был залит фундамент здания. В феврале 2008 года февраля было получено положительное заключение Госэкспертизы на проектную документацию.

13 мая 2010 года была смонтирована башня малого минарета с полумесяцем, 25 марта 2011 года — малые купола мечети. 1 марта 2012 года были установлены башни двух больших минаретов с полумесяцами.

Церемония открытия новой мечети состоялась 10 августа 2016 года с участием главы Удмуртии А. В. Соловьёва. Первый намаз провёл верховный муфтий России .

Стоимость строительства мечети составила 110 млн рублей, из которых 42 млн собрали прихожане. Более половины средств выделили предприятия. Президент Татарстана  пожертвовал на строительство ижевской мечети 2,5 млн руб.,  — 1 млн руб. Часть прихожан участвовала в строительных работах на безвозмездной основе.

Одна из остановок ижевского трамвая, находящаяся в непосредственной близости от мечети, названа «Центральная мечеть».

Описание 
Вместимость Центральной мечети составляет 1500 человек (1000 человек в мужском молельном зале и 500 в женском). Мечеть имеет два больших минарета высотой 45 метров и один маленький. На крыше здания выполнен удмуртский солярный знак, как символ республики.

Первым имам-хатыбом мечети стал Каюмов Нагим Баянович, курировавший её строительство.

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Мечети Ижевска
Мечети, построенные в 2016 году
Культовые сооружения, построенные в 2016 году в России
2010-е годы в Удмуртии